Doe Run ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Doe Run (Missouri) im St. Francois County, Missouri
 Doe Run (Pennsylvania) im Chester County, Pennsylvania

Doe Run steht für folgende Unternehmen:
 Doe Run Company, US-amerikanische Minengesellschaft

Siehe auch:
 Doe Run Creek